David Lloyd George (1863–1945) – brytyjski polityk i mąż stanu, premier Wielkiej Brytanii w latach 1916–1922, 1. hrabia Lloyd George of Dwyfor
 David Lloyd George (1922–1983) – brytyjski arystokrata, 2. wicehrabia Tenby, wnuk premiera, syn Gwilyma
 David Lloyd George (ur. 1951) – brytyjski arystokrata, 4. hrabia Lloyd George of Dwyfor, prawnuk premiera. syna Owena